„Aquila” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina i Marina Militare:
 „Aquila” – torpedowiec typu Aquila z lat 80. XIX wieku, od 1886 roku nosił oznaczenie 23T
 „Aquila” – niszczyciel typu Aquila z okresu I wojny światowej, zarekwirowany ex-rumuński „Vifor”, sprzedany w 1939 roku Hiszpanii, gdzie służył pod nazwą „Melilla”
 „Aquila” – nieukończony lotniskowiec z okresu II wojny światowej
 „Aquila” (F542) – korweta typu Albatros z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów